Untermarkt 17 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Untermarkt 17 (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, L–Z
 Rathaus Görlitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, L–Z
 Untermarkt 17 (Murnau am Staffelsee), siehe Liste der Baudenkmäler in Murnau am Staffelsee
 Untermarkt 17 (Wolfratshausen), siehe Liste der Baudenkmäler in Wolfratshausen